Сезон 2016/2017 стал 50-м в истории клуба «Сент-Луис Блюз». Сезон команда начала 12 октября выездным матчем в Чикаго, против местного «Чикаго Блэкхокс». «Сент-Луис» завершил регулярный чемпионат 9 апреля 2017 года, домашним матчем против «Колорадо Эвеланш».

События 
13 июня 2016 года руководство клуба наняло в тренерский штаб бывшего наставника «Миннесоты Уайлд» Майка Йео, который, как планировалось, по окончании сезона сменит на посту главного тренера Кена Хичкока, завершающего свою тренерскую карьеру. Однако, 1 февраля 2017 года, из-за неудовлетворительных результатов команды, Кен Хичкок был освобождён от должности главного тренера, которую и занял Майк Йео.

24 июня 2016 года была совершена сделка с «Калгари Флэймз», в результате которой «Сент-Луис» обменял своего основного голкипера Брайана Эллиотта получив взамен два драфт-пика.

1 июля 2016 года в день открытия рынка свободных агентов, команду покинул капитан «Блюз» Дэвид Бэкес, подписав 5-летний контракт с «Бостон Брюинз».

26 августа 2016 года новым капитаном «Сент-Луиса» был назначен Алекс Пьетранджело, а его ассистентами стали Александр Стин, Владимир Тарасенко, Пол Штястны и Кевин Шаттенкирк.

7 октября 2016 года «Сент-Луис» выменял у «Эдмонтон Ойлерз» первого номера драфта 2012 года Наиля Якупова.

2 января 2017 года на стадионе «Буш-стэдиум» «Блюз» принимали «Чикаго» в матче «Зимней классики» и победили со счётом 4-1.

27 февраля 2017 «Сент-Луис Блюз» обменял своего защитника Кевина Шаттенкирка в «Вашингтон Кэпиталз».

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Сент-Луис».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Сент-Луис».

Текущий состав 
на 7 мая 2017

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Сент-Луис Блюз»

2016/2017
НХЛ в сезоне 2016/2017